Heterotaenia arvensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernest Saint-Charles Cosson. Heterotaenia arvensis ingår i släktet Heterotaenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
arvensis